Okręty US Navy o nazwie USS „Bougainville”:
 Pierwszy USS „Bougainville” (CVE-100) – lotniskowiec eskortowy typu Casablanca. W służbie w latach 1944-1946.
 Drugi USS „Bougainville” (LHA-8) – okręt desantowy typu America. Planowane wejście do służby w 2024.

Bougainville